Зенькино — название населённых пунктов в России:

 Зенькино — деревня в городском округе Истра Московской области.
 Зенькино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

См. также